Juri Muchin () ist der Name folgender Personen:

* Juri Ignatjewitsch Muchin (* 1949), russischer Publizist und oppositioneller Politiker 
 Juri Walerjewitsch Muchin (* 1971), russischer Schwimmer